«24 часа» () — триллер 2002 года бразильского режиссёра Луиса Мандоки по бестселлеру американского писателя Грега Айлса «24 часа».

Сюжет 
Джо Хики (Кевин Бейкон), человек, который занимается похищением детей богатых семей с целью выкупа. Ему в этом помогают его жена Шерил (Кортни Лав) и кузен Марвин. Дженингс — типичная счастливая семья: Уилл, муж и отец, врач-исследователь, который сделал перерыв в карьере и запатентовал новые анестетики, Карен, жена и мать, бывшая медсестра, и их дочь Эбигейл, которая больна астмой. И вот дочь похищена Хики и Марвином.

Во время съёмок фильма от обширного инфаркта скончался кинооператор Пётр Собоциньский, памяти которого и посвящена картина.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Kinomania.ru

Фильмы-триллеры США
Фильмы Луиса Мандоки
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы-триллеры Германии
Фильмы о похищениях людей